O Campeonato Carioca de Basquete de 1924 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. É tida como a primeira edição do Campeonato Estadual Carioca.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1924
Esporte no Brasil em 1924
1924 no basquetebol